Ламе — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь, департамент Альє

 Габрієль Ламе — французький інженер, математик і механік.
 Флорентіна Ламе — німецька акторка